Gawad ist der Familienname folgender Personen:
 Heba Abdel Gawad (* 1982), ägyptische Synchronschwimmerin
 Karim Abdel Gawad (* 1991), ägyptischer Squashspieler
 Sara Abdel Gawad (* 1982), ägyptische Synchronschwimmerin